Мусо:

 Мусо Корони Кундье — в мифологии бамбара — первая женщина, сотворённая богом-творцом Пембой.
 Мусо Сосэки — японский поэт, каллиграф, мастер садового искусства, монах-наставник школы риндзай-дзэн.
 Мусо — местность в Колумбии.
 Мусо — город и муниципалитет в Колумбии.

См. также 
 Муссо (значения)